USS Hale je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hale (DD-133) 
 USS Hale (DD-642)

Hale